Borabue (în ) este un district (Amphoe) din provincia Maha Sarakham, Thailanda, cu o populație de 108.256 de locuitori și o suprafață de 681,6 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 203 de sate (muban).

Amphoe în provincia Maha Sarakham